Twiggs peut faire référence à :
 David E. Twiggs (1790–1862), un soldat de l'armée américaine durant la guerre de 1812 et la guerre mexicaine, général de l'armée des états confédérés durant la guerre civile américaine,
 John Twiggs (1750–1816), un leader de la milice de Géorgie durant la révolution américaine,
 Levi Twiggs (1793–1847), un officier de l'US Marine Corps durant la guerre de 1812, les guerres séminoles et la guerre mexico-américaine,
 Comté de Twiggs dans l'État de Géorgie,
 Twiggs, une série TV de 1974 avec une musique de David Essex,
bateaux :
 , un destroyer de l'US Navy durant la Première Guerre mondiale,
 , un destroyer de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale,

Voir aussi 
 Twigg

Homonymie de patronyme